Присутність — перебування в якому-небудь місці у певний час (протилежне до «відсутність»).
 Присутність — один з перекладів Гайдеггерівського терміна дазайн.

Кінематограф 
 «Присутність» — кінофільм режисера Тома Провоста, що вийшов на екрани в 2010 році.
 «Присутність» — російський фільм 1992 року режисера Андрія Добровольського за сценарієм Юрія Арабова.
 «Присутність» (The Presence) — інша назва фільму «Небезпечний острів» (1992).

Див. також 
 Присутствіє — назва державних адміністративних органів у Російській імперії для центрального, губернського або повітового управління.
 «Присутствие» — радянський і російський рок-гурт.